Rivière Adam peut se référer à:

Hydronymes

Adam River, rivière australienne.
Adam River, rivière australienne.

Rivière Adam (rivière Harricana), affluent de la rivière Harricana, dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec.
Rivière Adam (rivière Laval), affluent de la rivière Laval, dans le territoire non organisé de Lac-au-Brochet, dans la MRC La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec.

États-Unis
Adam Creek, rivière des États-Unis.

Nouvelle-Zélande
Adam Creek, rivière de la Nouvelle-Zélande.
Adam Creek, rivière de la Nouvelle-Zélande.

Pârâul lui Adam, une rivière de Roumanie.